Лужнико́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Вышневолоцкого района Тверской области.

На территории поселения находились 34 населённых пункта. Центр поселения — деревня Лужниково.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Борковского, Жилотковского и Лужниковского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 768,2 км²
 Нахождение: западная часть Вышневолоцкого района .
 Граничит:
 на севере — с Борисовским СП и Коломенским СП,
 на северо-востоке — с городским поселением — пгт Красномайский,
 на востоке — с Зеленогорским СП,
 на юге — с Есеновичским СП,
 на западе — с Фировским районом, Великооктябрьское СП и Рождественское СП,
 на северо-западе — с Бологовским районом, Куженкинское СП

Северо-восточная граница по Вышневолоцкому водохранилищу.
Основные реки — Цна, Лонница с притоком Речица, Белая с притоком Мошня, Барановка с притоком Петриловка, Черемница.

Население 
По переписи 2002 года — 1287 человек (580 в Борковском, 183 в Жилотковском и 524 в Лужниковском сельском округе).
Население по переписи 2010 года — 998 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли населенные пункты: Барсуки, Градолюбля, Елохово, Каменка, Красени, Красный Пахарь, Петров Ключ, Черемлево, Щербинкино и другие.
Деревня Медвежий Бор присоединена к деревне Борки.
Село Яконово присоединено к посёлку Красная Заря.

История 
В середине XIX-начале XX века деревни поселения относились к Доркской, Кузнецовской, Заборовской и Старопосонской волостям Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
В 40-50-е годы XX века на территории поселения существовали Никифорковский, Жилотковский, Яконовский сельсоветы Вышневолоцкого района и Лужниковский, Смотровский и Первитинский сельсоветы Есеновичского района Калининской области.

Известные люди 
 В деревне Перерва родился Герой Советского Союза Александр Павлович Дудкин.

Примечания

Ссылки 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Вышневолоцкого района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году